Ранчо Сан Исидро има више значења:

 Ранчо Сан Исидро, Лос 3 Хуанес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Исидро, Ел Пантано (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Сан Кристобал Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Исидро, Фамилија Дорантес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Исидро, Фамилија Монтес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Исидро, Фамилија Монтес Паломино (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Исидро (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Исидро, Ранчо Енрике Лара (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Исидро, Ранчо Енрике Лара (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику